Automatiseren kan verwijzen naar
 Automatiseren (didactiek), een vorm van leren
 Automatisering, het vervangen van menselijke arbeid door machines